Nachtbus steht für:
 innerstädtisches öffentliches Verkehrsmittel während der Nachtstunden, siehe Nachtverkehr
 Linienbusse, die Strecken zwischen relativ weit entfernten Städten während der Nacht durchqueren, siehe Überland-Nachtbus
 Tourbusse von Bands, siehe Nightliner

Siehe auch